Гридасова Алекса́ндра Рома́новна (1915—1982) — начальник Маглага СВИТЛа в 1943—1948 годах.

Биография 
Родилась в с. Большая Кочетовка (ныне — Токаревского района Тамбовской области).

Образование — неоконченное среднее. Специальность — мастер по холодной обработке металлов.

В Магадан прибыла в сентябре 1939 года на пароходе «Феликс Дзержинский». Работала на различных должностях в системе «Дальстроя»-СВИТЛа (Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря), в том числе начальником женского ОЛП (отдельного лагерного пункта), заместителем начальника, а с 22 июня 1943 года — начальником Маглага. В Магадане распоряжалась театром из заключённых музыкантов, певцов, артистов театра и кино.

Жители Магадана и заключённые называли её за глаза: «Мадам Гридасова».

Известный русский писатель, бывший колымский политзаключённый Варлам Шаламов в своём рассказе «Иван Фёдорович» (цикл «Колымские рассказы») вывел Гридасову в образе «комсомолки Рыдасовой»: «Иван Фёдорович особенно заботился о своём сердце после недавней женитьбы на двадцатилетней комсомолке Рыдасовой. Иван Фёдорович сделал её своей женой, начальницей большого лагерного отделения — хозяйкой жизни и смерти многих тысяч людей. Романтическая комсомолка быстро превратилась в зверя. Она ссылала, давала дела, сроки, „довески“ и стала в центре всяческих интриг, по-лагерному подлых». 

Иначе описывает её в воспоминаниях «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург: «Александра Романовна Гридасова была молодая и красивая жена старого генерала Никишова. Ради неё он оставил свою прежнюю семью, пережил некоторые неприятности в Москве, но зато теперь именно эта красотка жила с ним в отгороженном высоким забором доме. Те зэкашки, которым посчастливилось попасть в штат некоронованной колымской королевы, вечно рассказывали разные истории о ларцах с драгоценностями, о пышных пиршествах, о том, что у Александры Романовны больше платьев, чем у покойной императрицы Елизаветы Петровны».

Гридасова помогла Евгении Гинзбург «выписать с материка» сына — в будущем знаменитого писателя Василия Аксенова. До этого Гинзбург девять раз получала официальные отказы на просьбы разрешить сыну жить в Магадане.

Член ВКП(б) с 1940 года. Депутат первого Магаданского городского Совета депутатов трудящихся (1947).

В конце декабря 1948 года уволена из «Дальстроя» и выехала на материк. Жила в Москве.

Сожитель — начальник «Дальстроя» И. Ф. Никишов, ранее отправивший свою семью на «материк». Именно он устроил её на должность начальника Маглага.

Умерла в 1982 году.

Награды 
 Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1945), медалями «За трудовую доблесть» (1943) и «За победу над Японией» (1945), значком «Отличник-дальстроевец».

Источники 
 Пиры рабовладельцев на невольничьих рудниках . Новая газета, № 133 от 28 ноября 2011 года.
 Магадан. Конспект прошлого / Сост. и авт. вступ. статей А. Г. Козлов. — Магадан: Кн. изд-во, 1989. — С. 124, 138. — ISBN 5-7581-0066-8

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы СССР
Персоналии:Дальстрой
Члены КПСС
Начальники лагерных управлений ГУЛАГа
Депутаты городских советов РСФСР
Участники советско-японской войны (СССР)